Waldkolonie bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:

 Darmstadt-Waldkolonie, Stadtteil von Darmstadt in Hessen
 Waldkolonie (Kyritz), Wohnplatz der Stadt Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Waldkolonie (Premnitz), Wohnplatz der Stadt Premnitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Waldkolonie (Putzbrunn), Ortsteil der Gemeinde Putzbrunn, Landkreis München, Bayern